M8 puede referirse a:
 M8 Greyhound, automóvil blindado de la Segunda Guerra Mundial.
 M8 TOW, un cazacarros.
 M8 M/55, un sistema antiaéreo autopropulsado.
 Nebulosa de la Laguna, llamada también M8.